Елпидифор ( — приносящий надежду) — имя греческого происхождения.

Персоналии 
 Елпидифор Иванович Аркадьев (1856—1917) — журналист, издатель.
 Елпидифор Васильевич Барсов (1836—1917) — русский историк.
 Елпидифор (Бенедиктов) (1800—1860) — епископ Таврический.
 Елпидифор Алексеевич Веселов (1910—2004) — советский, российский учёный-биолог.
 Елпидифор Антиохович Зуров (1798—1871) — тульский и новгородский губернатор.
 Елпидифор Анемподистович Кириллов (1883—1964) — советский физик.
 Елпидифор Григорьевич Лестев (в монашестве Евтихиан; 1787—1837) — архимандрит Русской православной церкви.
 Елпидифор Трофимович Парамонов (? — 1909) — русский предприниматель.
 Елпидифор Персидский — святой, мученик